Kalymmaria monroviensis är en ringmaskart som beskrevs av Ernst Ferdinand Nolte 1942. Kalymmaria monroviensis ingår i släktet Kalymmaria, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
monroviensis